afkorting van Real-time operating system, zie Realtimebesturingssysteem
 afkorting van Reynell Taalontwikkelingsschaal